William ("Will") Keane (Stockport, 11 januari 1993) is een Engels betaald voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij stroomde in 2011 door vanuit de jeugd van Manchester United. Keane is de tweelingbroer van voetballer Michael Keane.

Carrière
Keane maakte op 31 december 2011 zijn debuut in de Premier League toen hij het met Manchester United opnam tegen Blackburn Rovers. Door een knieblessure die hij opliep in een wedstrijd van Engeland onder 19 in mei 2012 was hij ruim een jaar uitgeschakeld.

Manchester United verhuurde Keane in december 2013 voor een maand aan Wigan Athletic. Hij speelde vier wedstrijden voor deze ploeg. Op 31 januari 2014 werd hij voor een half jaar verhuurd aan Queens Park Rangers, waarvoor hij tien competitiewedstrijden speelde en waarmee hij promotie naar de Premier League bewerkstelligde. Manchester United verhuurde Keane in juli 2015 voor een jaar aan Preston North End.

Erelijst

Externe links
 Profiel en statistieken van William Keane op vi.nl
 Profiel en statistieken van William Keane op transfermarkt.nl

Engels voetballer